Lin Chia-Hsing (né le ) est un athlète taïwanais, spécialiste du saut en longueur.

Le , il porte son record personnel à  en 2019. Il termine  en  lors des Championnats d’Asie 2018 à Doha, de même qu'aux Championnats d'Asie d'athlétisme 2019.

Liens externes
 

Naissance en juillet 1999
Athlète taïwanais